

Patronyme 
 Laurence Dermott (1720-1791), franc-maçon irlandais ;
 Patrick Mc Dermott, caméraman et fiancé d'Olivia Newton-John ;
 Travis Dermott (né en 1996), joueur de hockey sur glace canadien.

Prénom 
 Dermott Lennon (né en 1969), cavalier de saut d'obstacles irlandais ;

Toponymie 
 Dermott (Arkansas) est une ville ( city) d'Arkansas (cf. Dermott) ;

Autre 
 (3647) Dermott, astéroïde découvert par E. Bowell.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom